Центральный жилой район или Центр — жилой район (микрорайон) Екатеринбурга. Расположен в центральной части города. Северная граница микрорайона проходит по улице Челюскинцев, южная — по улице Большакова (в некоторых источниках — по ул. Фурманова (бывшей 1-й Загородной улице)), западная — по Московской улице, восточная — по Восточной улице. Микрорайон включает в себя почти всю территорию старого Екатеринбурга (в границах 1917 года).

История

Достопримечательности 
 Храм на Крови
 Памятник Татищеву и де Геннину
 Дом Севастьянова
 Усадьба Расторгуевых — Харитоновых
 Улица Вайнера

Транспорт 
Главной транспортной магистралью микрорайона является проспект Ленина. Важными транспортными магистралями являются также улицы 8 Марта, Белинского, Куйбышева и др.

Городской транспорт в центре представлен автобусами, трамваями, троллейбусами, маршрутными такси. На территории района действуют четыре станции метро: «Уральская», «Динамо», «Площадь 1905 года», «Геологическая», а также есть недостроенная станция метро «Бажовская».

Примечания

Электронные ресурсы 
 Петкевич Т. А. Центральный // Энциклопедия Екатеринбурга [Электрон. ресурс] : электронная энциклопедия. — Электрон. дан. и прогр. — Екатеринбург. : ИИиА УрО РАН, год не указан. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM)

Литература 

 
 
 
 
 
 
 

Жилые районы Екатеринбурга
Верх-Исетский район Екатеринбурга
Кировский район Екатеринбурга
Ленинский район Екатеринбурга
Появились в 1723 году в России
XVIII век в Свердловской области
Административные единицы, образованные в XVIII веке